— японский кайдзю-фильм студии Toho 1974 года. Является четырнадцатым фильмом о Годзилле, шестым фильмом, в котором появляется Ангирус и первым фильмом с участием Мехагодзиллы и Кинг Сизара. Это пятый и последний фильм о Годзилле, режиссёром которого был Дзюн Фукуда.

Мировая премьера состоялась 21 марта 1974 года, спустя двадцать лет после выхода первого фильма.

Были сняты ещё два фильма с таким названием, но они не связаны друг с другом. Сущестувет всего один сиквел — «Террор Мехагодзиллы», где Годзилла сталкивается с тем же самым инопланетным роботом.

Сюжет 
На Окинаве археолог обнаруживает статую древнего, похожего на льва, бога Кинг Сизара. На статуе написано, что когда появится чёрное облако, появится монстр и будет всё разрушать, и два других монстра должны противостоять ему.

Когда появляется чёрное облако, начинается землетрясение, и со стороны горы Фудзи появляется Годзилла. Люди не могут поверить в то, что Годзилла — тот самый злой монстр из пророчества. На удивление людей Годзилла серьёзно ранит своего союзника Ангируса.

Годзилла разрушает завод по переработке нефти и вскоре из моря появляется другой Годзилла. Выясняется, что первый злой Годзилла на самом деле Мехагодзилла — гигантский киборг, замаскированный под Годзиллу, который был построен расой обезьяноподобных пришельцев. Мехагодзилла тяжело ранит Годзиллу и тот отступает.

В отдалении от места битвы Годзиллу настигает тайфун с грозой и молния заряжает его энергией.

В это время археологи, благополучно избежав участи оказаться в плену у пришельцев, возвращают статую на Окинаву в храм, и в прибрежной скале пробуждается Кинг Сизар. На Окинаву прилетает Мехагодзилла и начинается битва. Вскоре появляется и Годзилла, но даже вместе с Кинг Сизаром он долго не может одолеть киборга. Когда Мехагодзилла включает двигатели и взлетает, Годзилла создаёт вокруг себя магнитное поле, притягивая Мехагодзиллу. Годзилла сворачивает голову киборгу и сбрасывает его в море. Кинг Сизар возвращается в свою пещеру, в которой пробудет до тех пор, пока миру снова не будет угрожать опасность, а Годзилла уходит в океан.

В ролях

Создание 
К двадцатилетию франшизы о Годзилле кинокомпания Toho хотела снять фильм «Схватка гигантских монстров на Окинаве». Над сюжетом работали Синьити Секидзава и Масами Фукусима. Доработанный Дзюном Фукудой сценарий был готов к 1973 году.

Главной темой в фильме вновь стало прибытие пришельцев-захватчиков, которые могут управлять своим могущественным монстром. В одном из первоначальных вариантов сценария в фильме должна была появиться Мотра и новый монстр Гаруган. Впоследствии от Мотры отказались, добавив Мехагодзиллу, а Гаругана переименовали в Кинга Баругана. Это должен был быть тёмно-красный монстр с бронзовым отливом, главной способностью которого было отражение тепловых атак врагов. Размером Баруган должен был быть почти как Годзилла — 50 м в высоту и 30 000 т веса. В конечном варианте сценария этого кайдзю заменили на Кинг Сизара. Также в фильме появился классический монстр Ангирус. Это его последнее появление в периоде Сёва (1954—1975 гг).

В американском прокате 
В США фильм показывался в кинотеатрах под руководством Cinema Shares International в 1977 году. Как и в случае с «Годзиллой против Мегалона», в американском прокате была использована международная версия фильма. Изначально название фильма звучало как «Годзилла против бионического монстра» (Godzilla vs. Bionic Monster), но из-за того, что в те годы был популярен сериал The Bionic Woman, позже фильм был переименован в «Годзилла против программируемого монстра» (Godzilla vs. Cosmic Monster.). Под похожим названием фильм выходил и в Великобритании.

На американском постере фильма нет Ангируса и Кинг Сизара.

На протяжении фильма Мехагодзилла совершенствуется — он обретает возможность выставлять обжигающее защитное поле из какого-то лазера. При этом, когда робот был замаскирован под Годзиллу, он извергал жёлтый тепловой луч, но потом перестал его использовать.

Статуэтка Кинг Сизара напоминает изображение Сизы.

Критика 
«Годзилла против Мехагодзиллы» признан самым лучшим фильмом с Годзиллой среди тех не совсем удачных, которые были сняты с 1969 по 1975 годы. Фильм имел умеренный, но гораздо больший успех, чем «Годзилла против Мегалона». В Японии было продано 1 330 000 билетов к фильму.

Релиз 
В 1988 году полная версия фильма была выпущена New World Video вместе с «Годзиллой против Гайгана» и «Возвращением Годзиллы», а релиз международной версии фильма состоялся в 2004 году.

В Италии фильм вышел под названием «Годзилла против робота», а во Франции — как «Годзилла против механического монстра».

В СССР фильм вышел под названием «Легенда о динозавре 2», как вторая часть в своё время нашумевшей во всесоюзном прокате картины, хотя и не имеет к ней никакого отношения.

Примечания

Ссылки 
 Сайт о фильмах с Годзиллой
 «Годзилла против Мехагодзиллы» на сайте Internet Movie Database
 Фильм «Годзилла против Мехагодзиллы» на сайте российского фан-клуба Годзиллы
 «Годзилла против Мехагодзиллы» на Japanese Movie Database

Фильмы Японии 1974 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы о Годзилле
Фильмы о роботах
Фильмы 1974 года
Фильмы о Токио
Фантастические фильмы 1974 года
Фильмы о вторжении пришельцев
Фильмы Дзюна Фукуды